Икона
 Икона — изображение лиц или событий священной или церковной истории.
 «Икона» — роман Фредерика Форсайта.
 Икона — общество, основанное в Париже В. П. Рябушинским в 1927 году.
 «Икона» — двухсерийный телевизионный фильм 2005 года по мотивам романа Ф. Форсайта.
 Икона — название графической фигуры, внутри которой пишут текст в визуальном языке программирования и моделирования ДРАКОН.

Иконка (разг.)
 Небольшая икона в значении религиозного изображения.
 Иконка — каждый из значков на экранах электронных устройств, имеющих графические интерфейсы, являющийся символом какого-либо компонента программного обеспечения этого устройства или пользовательских файлов и служащий для их запуска или открытия.

См. также